Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego
 Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego